I. Rudolf bajor herceg (1274–1319)
 I. Rudolf cseh király ( (1281–1307), III. Rudolf néven osztrák herceg
 I. Rudolf német király (1218–1291)

 Tévesen I. Rudolf néven szokás említeni Rudolf magyar királyt (1552–1608) is, aki II. Rudolf néven német–római császár volt.